Това е списък на момчешките групи с най-много продадени албуми и в световен мащаб. В списъка са включени само групи, които имат най-малко 50 милиона продадени копия и за които има достоверни източници, че са осъществили такива продажби.

Най-продавани момчешки групи

Най-продавани албуми на момчешки групи

Световни

Вижте също 
 Списък с най-продаваните момичешки групи
 Списък на музикантите с най-много продадени албуми
 Списък на най-продаваните музикални албуми в света